Алекса́ндр Гага́рин:
 Гагарин, Александр Васильевич (1866 — после 1917 года) — генерал-майор Русской императорской армии, участник Русско-японской и Первой мировой войн.
 Гагарин, Александр Иванович (1801—1857) — генерал-лейтенант, градоначальник Дербента, Кутаисский генерал-губернатор.
 Гагарин, Александр Сергеевич (1879—1966) — поручик Кавалергардского полка, адъютант военного министра, общественный и церковный деятель.